Велико Блашко — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Велико Блашко проживало 948 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 816
 Хорваты — 3
 Югославы — 1
 Мусульмане — 1
 Другие — 7
1981 год:
 Сербы — 849
 Хорваты — 13
 Югославы — 31
 Другие — 5
1991 год:
 Сербы — 915
 Хорваты — 2
 Югославы — 26
 Другие — 5

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской